Miejscowości w Polsce
 Mszano – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica
 Mszano – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica
 Mszano – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano